Rosoy (Oise)
 Rosoy (Yonne)